

Italia
Provincia di Como
 Caslino d'Erba – comune italiano
 Caslino al Piano – frazione di Cadorago